Plonévez ist Namensbestandteil zweier Gemeinden im französischen Département Finistère:

Plonévez-du-Faou
Plonévez-Porzay

Siehe auch:
Plounévez